Karski ist der Familienname folgender Personen:
 Karski, Pseudonym von Julian Balthasar Marchlewski (1866–1925), polnischer Politiker und Mitbegründer des Spartakusbundes.
 Jan Karski (1914–2000), polnischer Offizier und Kurier der Polnischen Heimatarmee
 Jewfimi Fjodorowitsch Karski (1961–1931), russischer Philologe und Rektor der Universität Warschau
 Karol Karski (* 1966), polnischer Politiker

Karski ist der Name folgender Orte:
 Karski, im Powiat Ostrowski in Polen